Kimberly Collins dit Kim Collins (né le  à Regina au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace possédant la double nationalité canadienne et allemande. Il est devenu entraineur.

Carrière comme joueur
Falcons de Bowling Green (NCAA)
Bucks de Pinebridge (ACHL)
Komets de Fort Wayne (LIH)
ESC Kempten (Allemagne)
EHC Klostersee (Allemagne)
TEV Miesbach (Allemagne)
Augsburger Panther (Allemagne)

Carrière comme entraineur
Deggendorf EC (Allemagne)
Augsburger Panther (Allemagne)
Schwenningen Wild Wings (Allemagne)
HC Sierre (LNB)
HC Bienne (LNB)
EHC Linz (Autriche)
HC Viège (LNB)

Palmarès comme entraineur
Champion Suisse LNB en 2006 et 2007 avec le HC Bienne et en 2014 avec le HC Viège

Notes et références

Lien externe 
Kim Collins sur www.hockeyfans.ch

Naissance en janvier 1962
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Bucks de Pinebridge
Défenseur de hockey sur glace